upadek – gwałtowna i niezamierzona zmiana pozycji ciała
 Upadek – jezioro na Pojezierzu Mazurskim
 Upadek – film z 2004 roku
 Upadek – film z 1993 roku
 Upadek – film z 1922 roku w reżyserii Ludwiga Wolffa produkcji niemieckiej
 Upadek – serial telewizyjny z lat 2013–2016
 Upadek – powieść Alberta Camusa